Се́льское поселе́ние «станция Старица» — муниципальное образование в составе Старицкого района Тверской области.

Образовано в 2012 году путём объединения Корениченского сельского поселения, Красновского сельского поселения и Старицкого сельского поселения.

На территории поселения находятся 68 населённых пунктов, центр поселения — станция (населённый пункт) Старица.

Географические данные 
 Общая площадь: 488 км²
 Нахождение: центральная часть Старицкого района, к западу от города Старица.
 Граничит:
 на севере — с Берновским СП,
 на северо-востоке — с СП «Паньково»
 на востоке — с Ново-Ямским СП,
 на юго-востоке — с Зубцовским районом, Столипинское СП,
 на юго-западе — с Ржевским районом, СП Успенское.
 на западе — с СП «Луковниково».

Поселение пересекает железная дорога «Торжок—Ржев» и автодороги «Тверь—Ржев» и «Торжок—Высокое—Берново—Старица».

Экономика

Население 
По переписи 2010 года — 3147 человека (377 в Корениченском, 916 в Красновском и 1854 в Старицком сельском поселении).
Национальный состав: русские.

Населенные пункты 
В составе сельского поселения «станция Старица» насчитывается 67 населённых пунктов:

Должно быть 68 н.п. (было 22 в Корениченском, 22 в Красновском и 24 в Старицком сельском поселении), потерялась одна из двух деревень Маслово быв. Красновского сп.

Примечания

Ссылки 
 сельское поселение «станция Старица» на сайте Старицкого района

Сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Старицкого района